Als Bauchbinde bezeichnet man:

ein Kleidungsstück, siehe Kummerbund
ein Kleidungsstück für Schwangere, auch Bauchtuch oder Bauchband genannt
im Fernsehen eine Einblendung am unteren Bildrand, siehe Bauchbinde (Fernsehen)
einen Papierstreifen, der um ein Buch gewickelt wird und meist die Funktion hat, Kunden auf das Buch aufmerksam zu machen
die Banderole einer Zigarre